

Примечания 

Начиная с 1803 года согласно иерархии, введённой балетмейстером Ж.-Ж. Новерром, первые солисты Оперы назывались «премьер-сюжетами» (первыми сюжетами, ). Более высокий титул «этуаль» () был введён в 1938 году.

(*) первая балерина, официально возведённая в ранг «этуали» (1938 или 1940?)

(**) первый танцовщик, официально возведённый в ранг «этуали» (1941)

См. также 
 Список директоров балетной труппы Парижской оперы
 История балета

Артисты балета Франции
Париж
Опера